Vedder & Vedder is een Nederlands sieradenmerk opgericht in 2016 door Anne & Esther Vedder (tweeling). De ontwerpen van de verkochte sieraden kenmerken zich door een persoonlijk element en richten zich voornamelijk op vergulden en zilveren sieraden.

Samenwerkingen 
Na de start kreeg het bedrijf bekendheid toen het werd aangeprezen door Nederlandse bekendheden zoals Chantal Janzen, Sylvie Meis en Monica Geuze. Internationale bekendheid kreeg het merk door andere de sieraden in de show van superster Rita Ora in 2021 te verzorgen. Tevens lanceerde het merk in Mei 2022  een festival in Los Angeles waar Nederlands model Romee Strijd als eerste mee te zien was tijdens het Coachella Festival. Ook zijn de twee zussen in Mei 2022 op bezoek geweest bij Amerikaans model en televisie personality Christine Teigen en haar man John Legend voor een mogelijk nieuwe samenwerking tussen het model en de zusjes.

Historie 
Helemaal onbekend in de sieraden wereld waren Anne & Esther Vedder niet, eerder lanceerde zij een sieraden merk genaamd 'Just Franky' , Het duurde niet lang voordat Bekende Nederlanders als Anna Drijver, Quinty Trustfull en Lieke van Lexmond met hun sieraden pronkten op Instagram.

Na het grootse succes van Just Franky lanceerde de zussen Vedder in 2016 een nieuwe sieraden lijn gefocust op zilveren sieraden wat resulteerde in hun nieuwe bedrijf Vedder & Vedder zoals we dat vandaag de dag kennen.

Bedrijfsmatig 
De sieraden worden verkocht in de online winkel. Fysieke verkooppunten zijn er weinig door het unieke aspect wat wordt toegevoegd aan de sieraden. In 2020 werd er een omzet van 7,5 miljoen euro gedraaid waarvan € 700.000 euro aan winst werd behaald.

Dit jaar kregen de tweelingzussen het aan de stok met haar aandeelhouder waarna de ondernemingskamer uitspraak deed. Hieruit bleek dat haar aandeelhouder niet kon worden gedwongen zijn aandelen te verkopen.

Een voorbeeld voor jonge vrouwen 
De twee zussen geven aan een voorbeeld voor jonge vrouwen te willen zijn. De grootse passie en het doorzettingsvermogen zijn goed te zien in de driedelige documentaire 'Twins of Gold' die sinds december 2021 op de streaming-service Videoland te zien is .

Goede doelen 
In 2022 werd er een samenwerking aan gegaan met Victoria Koblenko. De van oorsprong geboren Oekraïense ontwierp samen met de tweelingzussen een lijn sieraden. De opbrengsten van deze sieradenlijn werd volledig gedoneerd aan Giro 555. Dit was een landelijke inzamelingsactie voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne .

Externe link 

 Officiële website

Nederlands merk